Der 10.000-Meter-Lauf der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1991 wurde am 27. und 30. August 1991 im Olympiastadion der japanischen Hauptstadt Tokio ausgetragen.

Mit Silber und Bronze errangen die chinesischen Langstrecklerinnen in diesem Wettbewerb zwei Medaillen. Weltmeisterin wurde die britische Olympiazweite von 1988 Liz McColgan. Silber ging an die Asienmeisterin von 1989 über 3000 Meter und zweifache Siegerin bei den Asienspielen 1990 (3000 / 10.000 Meter) Zhong Huandi. Wang Xiuting, bei den Asienspielen über 10.000 Meter 1986 Siegerin und 1990 Zweite, errang die Bronzemedaille.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Vorrunde 
27. August 1991

Die große Zahl von 49 Teilnehmerinnen machte die Ansetzung von Vorläufen notwendig. Die Vorrunde wurde in zwei Läufen durchgeführt. Die ersten zehn Athletinnen pro Lauf – hellblau unterlegt – sowie die darüber hinaus fünf zeitschnellsten Läuferinnen – hellgrün unterlegt – qualifizierten sich für das drei Tage später stattfindende Finale.

Vorlauf 1

Vorlauf 2

Finale 

30. August 1991, 19:05 Uhr

Video 
 Women's 10,000m. World Championships Tokyo 1991 auf youtube.com, abgerufen am 30. April 2020

Weblinks 
 Homepage zur Weltmeisterschaft 1991 auf der Website der IAAF (englisch), abgerufen am 30. April 2020
 Women 10000m Athletics III World Championship Tokyo (JPN) 1991 auf todor66.com (englisch), abgerufen am 30. April 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Women 10000 m, Tokyo 1991, S. 286 (PDF 10,3 MB), englisch, abgerufen am 30. April 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

10000 m der Frauen
Laufveranstaltung in Japan